Петропавловский троллейбус () — закрытая система электротранспорта в городе Петропавловск.

История 
Троллейбусная сеть появилась в городе 25 декабря 1971 года.

Исторически четвёртая и сохранявшаяся в наибольшей степени до 2013 года в Казахстане троллейбусная система. На момент закрытия, стоимость проезда составляла 65 тенге. Предприятие находится в частной собственности.

1 июня 2014 года в связи с банкротством троллейбусное движение закрылось.

Маршруты 
До середины 90-х годов было 6 маршрутов:

На момент закрытия работали только маршруты 4 и 1.

Подвижной состав

Примечания

Ссылки 
 Галерея на сайте Городской Электротранспорт 

Троллейбусные системы по алфавиту
Закрытые троллейбусные системы Казахстана
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1971 году
Здания и сооружения, построенные в 1971 году в СССР
Появились в 1971 году в Казахстане
Транспортные системы, исчезнувшие в 2014 году
Транспорт Петропавловска